UGW – vecchio codice valutario ISO 4217 dello Scellino ugandese (ora UGX), valuta dell'Uganda